USS Seahorse — кораблі ВМС США, названі на честь риби.

 USS Sea Horse (1812) — одногарматна шхуна, придбана для участі в англо-американській війні (1812—1815). Спалена у 1814 році, щоб уникнути захоплення британцями.
 USS Seahorse (SS-304) — підводний човен США часів Другої світової війни типу «Балао». На службі протягом 1943—1967 років. У 1968 році зданий на злам.
 USS Seahorse (SSN-669) — підводний човен типу «Стерджен». На службі протягом 1968-1995 років. Утилізований у 1996 році.
 

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни